Queens Plaza – piazza di Long Island City, Queens, New York
 Queens Plaza – stazione della linea IND Queens Boulevard della metropolitana di New York